Bakar sulfat se može odnositi:

 Kupro sulfat, Bakar(I) sulfat, Cu2SO4
 Kupri sulfat, Bakar(II) sulfat, CuSO4